Nicolas Bretel de Grémonville (1606-1648), diplomate français.
 Jacques Bretel de Grémonville (1626-1686), son frère, abbé commendataire et diplomate français.